Adriaan van Bredehoff (1617 - 1675), Schout van Hoorn (Noord-Holland)
 Adriaan van Bredehoff (1672 - 1733), Schout en regent van Hoorn, vrijheer van Oosthuizen